NMR je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 angleško kratico za jedrsko magnetno resonanco (angleško Nuclear Magnetic Resonance)

Glej tudi 

 tričrkovne kratice od MAA do PŽŽ